Феоктист Елисеевич Логиновский () — советский инженер, участник атомной программы, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Феоктист Логиновский родился 8 ноября 1910 года в крестьянской семье в городе Кургане Курганского уезда Тобольской губернии, ныне город — административный центр Курганской области.

По окончании школы (1929) работал слесарем на фабрике «Прогресс» в Свердловске.

В 1932 году призван в армию, служил на крейсере «Аврора». После увольнения в запас (1934) — слесарь на заводе «Уралмаш».

Окончил рабфак, физико-математический факультет Свердловского университета имени А. М. Горького (1941) и был оставлен на кафедре экспериментальной физики.

С июня 1942 по ноябрь 1945 года служил в Военно-Морских Силах Рабоче-крестьянской Красной Армии: сначала начальником цеха авторемонтных мастерских в Волжской военной флотилии, затем в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде, младший преподаватель кафедры морпрактики, преподавал физику. Старшина первой статьи.

В ноябре 1946 года демобилизовался и уехал на родину жены в Краснодар. Некоторое время работал старшим преподавателем в п/я 77917 (Краснодарское военное артиллерийское училище).

В октябре 1947 года переведён в 1-е Главное Управление Минсредмаша СССР.

С 25 декабря 1947 года на комбинате № 817 (ПО «Маяк»): инженер, помощник начальника смены, начальник смены (август 1948).

С 1955 года член КПСС.

 Назначения
 1.01.1950 — заместитель научного руководителя объекта «АВ»,
 1.01.1951 — научный руководитель завода № 4 (реактор «АВ-2»).
 1.01.1952 — главный инженер объекта «А».
 5.03.1952 — начальник объекта «АИ».
 1.07.1954 — научный руководитель завода 156.

С 1.10.1955 г. переведён на объект Томск-7.

В 1955—1968 гг. — заместитель главного инженера, главный инженер (1963—1968) Сибирского химического комбината, (г. Северск).

С 27 марта 1968 г. — главный инженер — заместитель начальника 16 Главного управления.

С августа 1977 г. — учёный секретарь научно-технического совета Минсредмаша СССР.

Участник пуска трёх ядерных реакторов.

Кандидат технических наук (1962). Получил 7 авторских свидетельств на изобретения.

Феоктист Елисеевич Логиновский умер 23 мая 1980 года в городе Москве.

Награды и премии 
 Ленинская премия, 1960 год
 Сталинская премия II степени, 1953 год
 Орден Ленина, 1962 год
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени, трижды: 1949 год, 1956 год, 1966 год
 Медали, в т.ч.
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 18 сентября 1945 года

Семья 
Жена — Логиновская Мария Афанасьевна. В семье сын и дочь.

Источники 
 Логиновский Феоктист Елисеевич
 Брохович Б. В. О современниках. Ч. 1. — 1998
 Инженеры Урала [Текст] : энциклопедия / Российская инженерная академия, Уральское отделение ; Российская инженерная академия, Уральское отделение. — Екатеринбург : Урал. рабочий, 2001. — 696 с. — ISBN 5-85383-203-4
 Круглов А. К. Штаб Атомпрома. — 1998

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Уральского государственного университета
Персоналии:Краснодар
Персоналии:Озёрск (Челябинская область)
Персоналии:Северск (Томская область)
Участники советского атомного проекта